Le syndicat d'énergie des Yvelines (SEY) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui exerce pour le compte de ses adhérents (communes et EPCI) la compétence d'« autorité organisatrice » de réseaux publics de distribution d’énergie électrique dans le département des Yvelines (France). Son président est Jean Barlet, maire d'Hargeville et représentant du Sivamasa. Son siège est fixé à Hargeville. 

Ce syndicat résulte de la fusion, réalisée en 2000, de deux syndicats préexistants :  le « syndicat intercommunal d'électricité des vallées de la Vaucouleurs, de la Mauldre et de la Seine-aval (Sivamasa) et du « syndicat intercommunal d'électricité Yvelines-Nord-Est (Sideyne). 

En 2009, 196 communes totalisant  adhéraient au SEY, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndicat primaire. 191 de ces communes sont situées dans les Yvelines et 5 dans le Val-d'Oise.

Le SEY est membre de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication

Lien externe 
 
 

 

Etablissement public des Yvelines
Énergie en Île-de-France